Квентин () — англоязычное имя (как мужское, так и женское) или фамилия.

Известные носители имени 
 Квентин Тарантино (род. 1963) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и кинопродюсер.

Известные носители фамилии 
  (род. 1982) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (ур. Джонс; р. 1960) — британская комедийная актриса и телеведущая, лауреат Национальной телевизионной премии в категории «Особое признание» (2004).
  (1852—1926) — британский яхтсмен, олимпийский чемпион в классе от 20 тонн (1900).

Произведения искусства 
 «Квентин Дорвард» — роман сэра Вальтера Скотта (1823).
 «Квентин Дорвард» — франко-немецкий мини-сериал по одноимённому роману (1971).

См. также 
 Квинтин (ум. ок. 287) — христианский святой, мученик.